Phratora vulgatissima(svenskt namn blå pilglansbagge) är en skalbaggsart som först beskrevs av Carl von Linné 1758.  Phratora vulgatissima ingår i släktet Phratora, och familjen bladbaggar. Arten är reproducerande i Sverige.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
vulgatissima